Cults bezeichnet:

 Cults (Aberdeen), ein Vorort von Aberdeen, Schottland
 Cults (Aberdeenshire), eine Ortschaft in Aberdeenshire, Schottland
 Cults (Fife), eine Gemeinde in Fife, Schottland

 Cults (Band), eine US-amerikanische Indie-Pop-Band

Siehe auch:
 Cult